Velika nagrada ZDA 2014 je sedemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 2. novembra 2014 na dirkališču Circuit of the Americas v bližini Austina, Teksas. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:38,303
| 1:36,290
| 1:36,067
| 1
|-
! 2
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:37,196
| 1:37,287
| 1:36,443
| 2
|-
! 3
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:38,249
| 1:37,499
| 1:36,906
| 3
|-
! 4
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:37,877
| 1:37,347
| 1:37,205
| 4
|-
! 5
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:38,814
| 1:37,873
| 1:37,244
| 5
|-
! 6
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:38,349
| 1:38,010
| 1:37,610
| 6
|-
! 7
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:38,574
| 1:38,024
| 1:37,655
| 12
|-
! 8
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 1:38,557
| 1:38,047
| 1:37,706
| 7
|-
! 9
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:38,669
| 1:38,263
| 1:37,804
| 8
|-
! 10
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 1:38,855
| 1:38,378
| 1:38,810
| 9
|-
! 11
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 1:38,608
| 1:38,467
|
| 10
|-
! 12
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:39,200
| 1:38,554
|
| 11
|-
! 13
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:38,931
| 1:38,598
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 1:38,936
| 1:38,699
|
| 17
|-
! 15
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 1:39,250
| 
|
| 14
|-
! 16
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:39,555
| 
|
| 15
|-
! 17
|align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:39,621
|
|
| PL
|-
! 18
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:39,679
|
|
| 16
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 56
| 1:40:04,785
| 2
| 25
|-
! 2
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 56
| +4,314
| 1
|18
|-
! 3
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 56
| +25,560
| 5
| 15
|-
! 4
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 56
| +26,924
| 4
| 12
|-
! 5
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 56
| +30,992
| 3
| 10
|-
! 6
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 56
| +1:35,231
| 6
| 8
|-
! 7
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 56
| +1:35,734
| PL
| 6
|-
! 8
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 56
| +1:40,682
| 7
| 4
|-
! 9
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 56
| +1:47,870
| 10
| 2
|-
! 10
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 56
| +1:48,863
| 14
| 1
|-
! 11
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 55
| +1 krog
| 16
|
|-
! 12
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 55
| +1 krog
| 12
|
|-
! 13
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 55
| +1 krog
| 8
|
|-
! 14
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 55
| +1 krog
| 15
|
|-
! 15
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 55
| +1 krog
| 17
| 
|-
! Ods
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| 
| 16
| Engine
| 13
|
|-
! Ods
| align="center" | 11 
|  Sergio Pérez
| 
| 1
| Trčenje damage
| 11 
|
|-
! Ods
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 0
| Trčenje
| 9
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2014
2014